Tamara Laura Czartoryska, hiszp. Tamara Laura María de los Dolores Luisa Fernanda Victoria y Todos los Santos Czartoryski y Picciotto, ang. ps. „Tamara Czartoryska-Borbon” (ur. 23 kwietnia 1978 w Londynie) – polska działaczka kulturalna, modelka, dziennikarka, aktorka i producentka filmowa.

Życiorys 
Urodziła się jako jedyna córka Adama Karola i Eleonory Czartoryskich. W 1985 rozwiedli się jej rodzice. Wykształcenie odebrała w Wielkiej Brytanii. W 1989–1993 uczęszczała do Woldingham School, wykazując uzdolnienia teatralne. Następnie uczyła się w college’u w Oksfordzie, gdzie zdała maturę. W dzieciństwie uprawiała jeździectwo. W 1996–1998 studiowała dziennikarstwo w Emerson College w Bostonie. W 2005 rozpoczęła pracę jako modelka. W 2005–2007 pracowała również jako prezenterka w amerykańskiej i australijskiej telewizji. Zagrała epizodyczne role w kilku filmach produkcji amerykańskiej, m.in. w The Evil Woods (reż. Aaron Harvey). W 2018 zakończyła karierę modelki i osiadła w Hiszpanii. Tam uzyskała potwierdzenie szlachectwa od króla Jana Karola. W kwietniu tego samego roku zakwestionowała włączenia Muzeum Książąt Czartoryskich w struktury Muzeum Narodowego w Krakowie, jakie nastąpiło w 2016. Spór został zakończony ugodą, zawartą w grudniu 2019. W jej wyniku Tamara została członkinią Rady Fundacji Książąt Czartoryskich. W 2020 Tamara Czartoryska zamieszkała w Krakowie, rozpoczynając pracę w Fundacji.

Wyszła za mąż za Lourenco de Castro de Vasconcelos e Sa (ur. 1976), wywodzącego się z dawnej arystokracji portugalskiej. Małżeństwo ma dwoje dzieci: Władysława Augusta (ur. 2018, port. Liam August) i Tatianę (ur. 2019, port. Taya).

Filmografia

Obsada 
2005: Dubplate Drama

2005: Palais Royal

2005: The Stepfather

2007: The Evil Woods

Produkcja 
2008: Catch

Pochodzenie

Przypisy 

Amerykańskie modelki
Brytyjskie modelki
Hiszpańskie modelki
Polskie modelki
Amerykańskie aktorki filmowe
Brytyjskie aktorki filmowe
Hiszpańskie aktorki filmowe
Polskie aktorki filmowe
Amerykańscy producenci filmowi
Brytyjscy producenci filmowi
Hiszpańscy producenci filmowi
Polscy producenci filmowi
Amerykańscy dziennikarze
Australijscy dziennikarze
Hiszpańscy dziennikarze
Brytyjscy dziennikarze telewizyjni
Polscy dziennikarze telewizyjni
Polscy działacze kulturalni
Tamara
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Londynie
Ludzie związani z Bostonem
Ludzie związani z Krakowem
Ludzie związani z Oksfordem